Милен Василев:
 Василев, Милен (род. 1988) — болгарский футболист.
 Василев, Милен (род. 1978) — болгарский шахматист, гроссмейстер, серебряный призёр чемпионата Болгарии (2008).